Linnik ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksandr Linnik (* 1991), weißrussischer Kurzstreckenläufer
 Juri Wladimirowitsch Linnik (1915–1972), sowjetischer Mathematiker
 Wladimir Pawlowitsch Linnik (1889–1984), sowjetischer Physiker